Vellguth ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Vellguth (1905–1989), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Hermann Vellguth (* 1906), deutscher Mediziner, Rassenhygieniker und NS-Funktionär
 Klaus Vellguth (* 1965), deutscher Theologe
 Leopold Vellguth (1877–1946), deutscher Mediziner und Vater von Hermann V.